Bürde (die zu tragende Last) steht für:

 Bürde in der Elektrotechnik eine Bezeichnung für einen speziellen Lastwiderstand
 Bürde (Einheit), Gewichts- und Zählmaß
 Als genetische Bürde wird in der Evolutionstheorie die Abweichung der mittleren Fitness einer Population von der des fittesten Genotyps bezeichnet.

Bürde ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Leopold Bürde (1792–1849), deutscher Maler, Kupferstecher und Lithograf
 Georg Heinrich Bürde (1796–1865), deutscher Architekt und preußischer Baurat, Sohn von Samuel, Onkel von Paul, Schwiegervater von Jenny
 Jeanette Bürde († 1875), österreichische Pianistin, Sängerin und Komponistin 
 Jenny Bürde-Ney (1824–1886), deutsche Sängerin, Schwiegertochter von Georg
 Paul Bürde (1819–1874), deutscher Maler, Ehemann von Jeanette, Enkel von Samuel, Neffe von Georg
 Samuel Gottlieb Bürde (1753–1831), deutscher Dichter, Großvater von Paul

Siehe auch: